Safta este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anca Safta (n. 1978), atletă română
 Nicoleta Safta (n. 1994), handbalistă română

Nume de familie românești